Corleone kan syfta på:

 Corleone – en fiktiv maffiafamilj i Mario Puzos bok Gudfadern och Francis Ford Coppolas filmtrilogi med samma namn

Geografi

Italien 

 Corleone, Palermo – en kommun i Sicilien, Palermo, 

Robotskapade Italienförgreningar